Xerces — семейство программных пакетов для синтаксического анализа и работы с XML, ранее являвшееся частью XML-проекта Apache, а теперь являющееся отдельным проектом.

Оно поддерживает и синтаксический анализ и генерацию XML.

Библиотека реализует набор стандартных API для проверки XML, включая DOM, SAX и SAX2.

Реализация поддерживается в языках программирования Java, C++ и Perl.

См. также 
 Apache Software License
 Xalan
 Java XML

Примечания

Дополнительные источники 
 Apache Xerces Project home
 Xerces2 Java Project
 Xerces Javadocs
 Xerces C++ Project
 Tutorial: XML with Xerces for Java
 Stylus Studio support for Xerces

XML анализаторы
Xerces
Xerces